Пинчо — испанская закуска.
 Пинчо — холм в Риме.